

Билгари () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Царево.
 Билгари () — село в Габровській області. Входить до складу общини Севлієво.